Tello kan syfta på:

Argentina 

 Desiderio Tello, ort, La Rioja,

Colombia 

 Tello (kommun), Huila, 
 Tello (ort), Huila,